A Copa do Mundo de Roller Derby de 2018 foi a terceira edição da competição, disputada em Manchester, na Inglaterra, entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2018. A seleção dos Estados Unidos foi a campeã, conquistando seu terceiro título consecutivo.

Fase final

Classificação final

Copa do Mundo de Roller Derby
Eventos desportivos de janeiro de 2018